Tisbury hace referencia a:

 Tisbury (Massachusetts), Estados Unidos
 Tisbury (Nueva Zelanda)
 Tisbury (Wiltshire), Inglaterra